Rathaus Esslingen steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Esslingen)
 Neues Rathaus (Esslingen)